{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#e1a1cb"
!colspan="12"|Hobart International 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioane:
| 
|colspan="9" | Kirsten Flipkens   Laura Siegemund
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliste:
| 
|colspan="9" | Viktorija Golubic  Panna Udvardy
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–4, 7–5
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Hobart International 2023 – Dublu''' are loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Hobart disputat pe o suprafață dură. Nadiia Kichenok și Sania Mirza au fost campioanele en-titre de la ultima ediție din 2020,  dar Mirza a ales să participe la turneul de la Adelaide. Kichenok joacă în parteneriat cu Kimberley Zimmermann.

Kirsten Flipkens și Laura Siegemund au învins în finală pe Viktorija Golubic și Panna Udvardy cu scorul de 6–4, 7–5 pentru a câștiga titlul la dublu la Hobart International 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

Hobart International
WTA Tour 2023